Gant kan syfta på följande:
 Gant – ett konfektionsföretag

Geografi

Belgien 

 Gent, ort, Flandern, Östflandern,

Frankrike 

 Gan, Pyrénées-Atlantiques, kommun, Département des Pyrénées-Atlantiques,

Polen 

 Jezioro Gant, sjö, Ermland-Masuriens vojvodskap, 
 Gant (ort i Polen), Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat mrągowski, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar